James Spratt est un patronyme pouvant désigner:

 (1771-1853), officier britannique de la Royal Navy
 (1877-1960), homme politique canadien de Terre-Neuve-et-Labrador
 (né en 1951), homme politique nord-irlandais

Voir aussi

Spratt, James